MGN steht für:
 Maximierte Gebietsniederschläge physikalisch maximal mögliche Niederschläge in einer Region
 Melanchthon-Gymnasium Nürnberg, ein staatliches humanistisches Gymnasium im Nürnberger Stadtteil Gärten bei Wöhrd 
 Moteurs Guy Nègre, ein ehemaliges französisches Unternehmen, das sich mit Motorentechnik befasste
 Transports Montreux–Vevey–Riviera SA, ein Schweizer Verkehrsunternehmen
 Membranöse Glomerulonephritis, eine chronisch entzündliche Erkrankung der Nierenkörperchen

MGN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Schmalkalden-Meiningen

MgN steht für:
 Magnetkompass-Nord, siehe Norden#Magnetkompass Nord

mgn steht für:
 Mbangi (ISO-639-3-Code), Dialekt im Ngbandi (Sprache)-Dialektkontinuum, eine der Adamaua-Ubangi-Sprachen in Afrika

MGN